Alan Anderson peut désigner :
 Alan Anderson (1982-), joueur de basket-ball américain ;
 Alan Orr Anderson (1879-1958), historien écossais.